110 rok naszej ery
 110 rok przed naszą erą
 110 liczba naturalna

 gromada otwarta NGC 110
 galaktyka Messier 110
 planetoida (110) Lydia
 misja promu kosmicznego STS-110
 110 jest liczbą atomową pierwiastka darmsztadtu
 droga wojewódzka nr 110
 droga krajowa nr 110 (Węgry)
 linia kolejowa nr 110
 Sonet 110 Williama Shakespeare'a
 Psalm 110
 album Kladivo pracuje na 110%
 cmentarz wojskowy nr 110
 110. Kongres Stanów Zjednoczonych
 bieg na 110 m przez płotki
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1896 – bieg na 110 metrów przez płotki
 110 to standardowy numer portu protokołu POP3
 radiostacja R-110
 samochody:
 Sisu A-110
 Mazda 110 S Cosmo
 Škoda 110
 Laurin & Klement - Škoda 110
 Łada 110
 polski samolot szkolny PZL-110 Koliber
 niemiecki myśliwiec Messerschmitt Bf 110
 krążownik USS "Buffalo" (CL-110)
 110 Rezerwowy Pułk Ułanów
 110 – singel Capital Bra, Samry i Lei